Гран-при Монако 2022 года (офиц. ) — седьмой этап чемпионата мира «Формулы-1»  года. Прошëл 27—29 мая на трассе Монте-Карло в Монако. Это был 79-й Гран-при Монако в истории и 68-й в рамках чемпионатов мира «Формулы-1».

Гонщик Ferrari Шарль Леклер на домашней трассе завоевал свой второй поул в Монако.

Гонку выиграл Серхио Перес на Red Bull, вторым финишировал Карлос Сайнс мл. на Ferrari, третьим — Макс Ферстаппен на Red Bull.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются самые мягкие составы: С3, С4 и С5 соответственно.

Свободные заезды 
Впервые, вопреки традиции Монако, первые две сессии свободных заездов были проведены не в четверг, а в пятницу, как это обычно происходит в других уик-эндах Гран-при Формулы-1. Первые две тренировки прошли 27 мая в 14:00 и 17:00 по местному времени (UTC+02:00). Монегаск Шарль Леклер установил лучшее время в обеих сессиях, опередив Серхио Переса и Карлоса Сайнса-младшего в первой сессии и Сайнса с Пересом во второй сессии. В обеих сессиях было по одному красному флагу: в первой сессии это произошло после того, как Мик Шумахер остановился на пит-лейн из-за проблемы с коробкой передач, а во второй сессии Даниэль Риккардо попал в аварию. Финальная третья сессия состоялась 28 мая в 13:00 по местному времени перед квалификацией. Перес установил лучшее время сессии, опередив Леклера и Сайнса.

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +25…27 °C, трасса +47…51 °C

Квалификация прошла в 16:00 по местному времени (UTC+02:00) в субботу 28 мая 2022 года.

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:17,648
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка 
Погода:  Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +21 °C, трасса +28 °C

Старт гонки был запланирован на 15:00 (UTC+2:00) по местному времени, но два раза переносился из-за дождя. Прогревочный круг, наконец, стартовал за машиной безопасности в 15:16. Однако после двух прогревочных кругов по трассе за машиной безопасности, был показан красный флаг, и старт был отложен ещё почти на час, а дистанция гонки была сокращена на один круг. В итоге старт был дан в 16:05 в режиме машины безопасности. На 30-м круге красный флаг появился снова после того, как разбился Мик Шумахер, в результате чего был серьёзно повреждён барьер, который потребовал ремонта. Гонка завершилась до того, как была пройдена запланированная дистанция, так как время гонки истекло на 63-м круге лидера, и, в соответствии с правилами, клетчатый флаг был показан в конце 64-го круга из 78 запланированных.

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Ландо Норрис ( McLaren) — 1:14,693, поставлен на 55 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Спорт в Монако в 2022 году